Benito Antonio Fernández Ortiz (1901-1982), musicien cubain, connu sous le pseudonyme de Ñico Saquito ;
David Fernández Ortiz (né en 1970), acteur et humoriste espagnol ;
Fernando Ortiz Fernández (1881-1969), anthropologue cubain.

Voir aussi

Patronyme hispanique